Der Name Isdal kann sich beziehen auf:

 Arve Isdal (* 1977), norwegischer Gitarrist
 Isdal-Frau, 1970 im norwegischen Isdal-Tal aufgefundenes Mordopfer